Kalil ist der Familienname folgender Personen:

 Abdel Kalil (* 1997), venezolanischer Sprinter
 Matt Kalil (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ryan Kalil (* 1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Khalil